Александр Николаевич Карпенко: Карпенко, Александр Николаевич (1896—1991) — советский учёный.
 Карпенко, Александр Николаевич (род. 1961) — русский поэт и прозаик, композитор, автор-исполнитель, переводчик, телеведущий.